A Sammy és Raj: Kavar az idővel (eredeti cím: The Twisted Timeline of Sammy and Raj) 2023-tól vetített brit–indiai 2D-s számítógépes animációs vígjátéksorozat, amit Jordan Gershowitz alkotott.

Egyesült Királyságban 2023. január 9-én a Nickelodeon, míg Magyarországon a Nicktoons mutatta be 2023. február 6-án.

Ismertető 
Az unokatestvérek, Sammy és Raj egy titkos alkalmazással rendelkeznek az okostelefonjukon, amellyel előre- és visszatekerhetik, illetve megállíthatják az időt. Ez azonban mindig problémákat okoz a tágabb családjukkal és a barátaikkal. Ráadásul Sammy kishúga, Tara is megnehezíti az életüket.

Szereplők

Magyar változat 
 Főcímdal: Kádár-Szabó Bence
 Bemondó: Megyeri János
 Magyar szöveg: Csigás Tünde
 Dalszöveg: Janicsák István
 Zenei rendező: Sárközi Anita
 Hangmérnök és vágó: Papp Zoltán István
 Gyártásvezető: Baranyai Zsuzsanna Kinga
 Szinkronrendező: Gulás Fanni
 Produkciós vezető: Legény Judit

A szinkront a Labor Film Szinkronstúdió készítette.

Epizódok

A sorozat készítése 
A sorozatot először 2020. szeptember 2-án jelentették be. A 20 epizódból álló első évad premierjét eredetileg 2021-re tervezték.

Jegyzetek

További információk 

2023-ban bemutatott televíziós sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Indiai animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Családi televíziós sorozatok
A Nickelodeon saját gyártású műsorai